Według danych oficjalnych pochodzących z 2011 roku Szwajcaria posiadała ponad 220 miast. Siedziba parlamentu Berno dopiero plasuje się na piątym miejscu, 5 miast z ludnością 100÷500 tys.; 5 miast z ludnością 50÷100 tys., 14 miast z ludnością 25÷50 tys.; 95 miast z ludnością 10÷25 tys. oraz reszta miast poniżej 10 tys. mieszkańców.

Największe miasta w Szwajcarii 
Największe miasta w Szwajcarii według liczebności mieszkańców (stan na 31.12.2011):

Tabela danych statystycznych miast w Szwajcarii 
To jest alfabetyczna lista miast o liczbie ludności ponad 10 000 mieszkańców i miejscowości o historycznych prawach miejskich lub miast targowych.
 Miasta czcionką pogrubione są miastami o liczbie ludności ponad 10 000 i historycznymi prawami miejskimi.
 Miasta kursywą to miasta o liczbie ludności poniżej 10 000, albo miasta z historycznymi prawami miejskimi lub miasta targowe. Miasta targowe są oznaczone  1 .
 Miasta czcionką normalną są miastami o liczbie mieszkańców powyżej 10 000. Miasta, które wcześniej straciły historyczne prawa miejskie są identyfikowane  2 .

Bibliografia 
 World Gazetteer 

 
Szwajcaria